Finnö kan syfta på följande platser:

Finland 

 Finnö, Geta, by och halvö i Åland, 
 Finnö (Kökar, Åland), ö i Kökar,  (3,9 km²)
 Finnö, Korpo, ö i Pargas stad,  (1,4 km²)

Se även 
 Finnören
 Finnörarna
 Norra Finnö
 Södra Finnö